Eubolepia är ett släkte av fjärilar. Eubolepia ingår i familjen förnamalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Förnamalar
Eubolepia